A 2012-es Food City 500 volt a 2012-es Sprint Cup Series negyedik futama, melyet március 18-án rendeztek meg a 0,533 mérföld hosszúságú Bristol Motor Speedwayen Tennessee-ben.

Eredmények

Időmérő

Verseny végeredménye

Bajnokság állása a verseny után
Versenyzők bajnokságának állása

Gyártók bajnokságának állása

Források

Foodcity500